Luc-la-Primaube, (en occitano Luc-La Primalba) antiguamente llamada Luc, es una comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Rodez.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Luc Primaube